Miranda má více významů:

 Miranda (jméno) – ženské rodné jméno
 Miranda (měsíc) – měsíc planety Uran

místní název
 Miranda do Douro – samosprávný územní celek ležící na severovýchodě Portugalska
 Miranda (Molise) – obec v Itálii
 Miranda (Venezuela) – spolkový stát Venezuely
 Miranda (řeka) (Rio Miranda) – brazilská řeka v Mato Grosso do Sul

příjmení osob
 Antão de Miranda – portugalský mořeplavec v 16. století
 Carmen Miranda (1909–1955) – v Portugalsku narozená brazilská tanečnice, zpěvačka a herečka
 Danny Miranda – americký basový kytarista
 Érika Mirandaová (* 1987) – brazilská zápasnice
 Francisco de Miranda (1750–1816) – kreolský důstojník, francouzský generál a vůdce osvobozeneckého hnutí ve Venezuele
 Holly Miranda (* 1982) – americká zpěvačka a hudebnice
 João Miranda (* 1984) – brazilský fotbalový obránce a reprezentant
 José Ely de Miranda (1932-2015) viz Zito, brazilský fotbalista
 Pia Miranda – australská herečka
 Roberto Miranda (* 1944) j– brazilský fotbalista

v kultuře
 Miranda (Shakespeare) – postava z pohádkové hry Williama Shakespeara Bouře
 Miranda Priestly – fiktivní postava šéfredaktorky z knihy a filmu Ďábel nosí Pradu
 Miranda (film, 1985) – italský erotický film z roku 1985, režie Tinto Brass
 Miranda (film, 2002) – americký film z roku 2002
 Miranda (seriál) – britský sitcom z roku 2009
 Třída Miranda – třída lodí v seriálu Star Trek

jiný význam
 Miranda (programovací jazyk) – čistě funkcionální programovací jazyk
 Miranda IM – program pro instant messaging
 Miranda v. Arizona – známý judikát amerického práva stanovující povinnost informovat podezřelé o jejich právech

Externí odkazy